YMK steht für:
 Mys-Kamenny Airport (IATA-Code), Flughafen von Mys-Kamenny, Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen, Russland

ymk steht für:
 Makwe (ISO-639-3-Code), Varietät der afrikanischen Lingua franca Swahili (Sprache)

Abkürzung